USS Croatan — название двух эскортных авианосцев ВМС США.

 USS Croatan (CVE-25) — спущен на воду в 1942 году. В 1943 году передан Королевскому флоту Великобритании. Переименован в HMS Fencer. На британской службе до 1946 года. Впоследствии продан для использования в коммерческих целях, пущен на слом в 1975 году.
 USS Croatan (CVE-25) — на службе с августа 1943 года по 1946 год. Продан на слом в 1971 году.

Ссылки